Smak kan avse:

Smaksinne – ett sinne hos människan och vissa andra djur och består i förmågan att förnimma olika substanser som kommer i kontakt med smakorganen
Smaklök – smaksinnets huvudorgan
Grundsmak – smaker som människan kan känna med hjälp av smaklökar
Smakupplevelse – ett samarbete mellan smak-, lukt- och känselsinnet 
Smak (fysik) – ett kvanttal inom partikelfysik.
Smak (estetik) – en uppfattning om vad som är vackert
SMAK – kvalitetsmärke för potatis

bg:Вкус 
en:Taste (disambiguation)